Ва́ча:
 Вача — посёлок городского типа в Нижегородской области.
 Вача — посёлок в Сегежском районе Республики Карелия.
 Вача — ныне не существующее село Тамбовской губернии. Находилось недалеко от современного села Дракино Республики Мордовия.
 Вача — река в Иркутской области.

См. также 
 Вачка